Эйсаги́рре () — испанская фамилия. Известные носители:

 Эйсагирре, Агустин (1768—1837) — южноамериканский политический деятель, временный президент Чили в 1826—1827.
 Эйсагирре, Игнасио (1920—2013) — испанский футболист и тренер.
 Эчегарай-и-Эйсагирре, Хосе (1832—1916) — испанский драматург.